Miejscowości w Polsce:
 Luchów Dolny
 Luchów Górny